Nikšić (chirilic: Никшић) este un oraș din Muntenegru, reședința comunei cu același nume și al doilea oraș din țară ca populație. În 2003, avea o populație de 58.212 locuitori.

Demografie

Clima

Referințe

Legături externe

 Official site  (Montenegrin and English)

Orașe din Muntenegru
Comuna Nikšić